Олег Митяев: Митяев, Олег Григорьевич (род. 1956) — советский и российский автор-исполнитель, музыкант, актёр.
 Митяев, Олег Юрьевич (род. 1974) — российский военачальник. Командир 201-й российской военной базы (2016—2018), генерал-майор.